Консультативный совет по экономическому восстановлению () — совещательный орган при президенте США, состоящий из неправительственных экспертов из бизнеса, профсоюзов и академической среды, созданный 6 февраля 2009 года Бараком Обамой.

История создания 
Вновь избранный президент США Барак Обама предложил 26 ноября 2008 года создать данный совет по образу созданного в 1956 году президентом Дуайтом Эйзенхауэром Консультативного совета по внешней разведке (). Председателем совета Обама предложил назначить бывшего главу ФРС Пола Волкера, директором и главным экономистом — Остена Гулсби.

Указ о создании Совета и утверждении его состава Барак Обама подписал 6 февраля 2009 года. В документе указывается, что Совет создан на два года, после чего будет принято решение о необходимости его дальнейшей деятельности.

Задачи Совета 
В задачи Совета входит анализ текущего экономического кризиса и консультирование Барака Обамы и его экономической команды по мерам выхода из кризиса.

Состав Совета 
Первоначальный состав Совета: 
Председатель: Пол Волкер
Исполнительный директор и главный экономист: Остен Гулсби 
Члены Совета:
 Анна Бергер (Anna Burger), председатель союза профсоюзов «Change to Win»;
 Роберт Вульф (Robert Wolf), председатель и главный управляющий «UBS Group Americas»;
 Марк Т. Гэллогли (Mark T. Gallogly), основатель и управляющий партнёр «Centerbridge Partners L.P.»;
 Джон Дёр (John Doerr), партнёр венчурной компании «Kleiner, Perkins, Caufield & Byers»;
 Уильям Дональдсон (William H. Donaldson), председатель Комиссии по торговле ценными бумагами (2003—05);
 Джеффри Р. Иммельт (Jeffrey R. Immelt), главный управляющий корпорации «GE»;
 Моника Лозано (Monica C. Lozano), издатель и главная управляющая испаноязычной газеты «La Opinión»;
 Джим Оуэнс (Jim Owens), председатель и главный управляющий «Caterpillar Inc.»;
 Пенни Прицкер (Penny Pritzker), основатель и председатель компании по недвижимости «Pritzker Realty Group»;
 Дэвид Ф. Свенсен (David F. Swensen), главный менеджер по инвестициям Йельского университета;
 Лаура Д'Андреа Тайсон, декан Школы бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли;
 Ричард Л. Трамка (Richard L. Trumka), секретарь-казначей Американской федерации профсоюзов «AFL-CIO»;
 Мартин Фельдштейн, Профессор экономики имени Джорджа Ф. Бейкера () Гарвардского университета, бывший президент Национального бюро экономических исследований;
 Роджер Фергюсон мл. (Roger W. Ferguson, Jr.), президент и главный управляющий фонда «TIAA-CREF», бывший вице-президент ФРС США;
 Чарльз Филлипс мл. (Charles E. Phillips, Jr.), президент «Oracle Corporation».

Ссылки 
 Обама назначил главу совета по восстановлению экономики // Новости Полит.ру (27 ноября 2008 г.).  — 27.11.2008.

Примечания 

История экономики США
Президентство Барака Обамы